Богушевка — название населённых пунктов.

Россия 
 Богушёвка — село в городе Сочи Краснодарского края.
 Богушевка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.